Троицкий (Свято-Троицкий) монастырь — монастырь, посвящённый Святой Живоначальной Троице.

Белоруссия 
 Троицкий Марков монастырь  — Витебск
 Слуцкий Свято-Троицкий монастырь  — Слуцк Минской области

Латвия 
 Свято-Троицкий монастырь  — Рига

Литва 
 Виленский Троицкий монастырь — Вильнюс

Молдавия 
 Рудянский Троицкий монастырь 
 Сахарнянский Троицкий монастырь 
 Фрумоасский Свято-Троицкий монастырь

Россия 
Архангельская область
 Антониево-Сийский монастырь 

Белгородская область
 Троицкий монастырь (Белгород) — закрыт в 1923 году, разрушен во второй половине 1920-х годов.

Бурятия
 Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь 

Владимирская область
 Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь  — Махра
 Свято-Троицкий муромский монастырь  — в Муроме

Волгоградская область
 Каменно-Бродский Свято-Троицкий Белогорский мужской монастырь 

Вологодская область
 Троице-Гледенский монастырь — д. Морозовица, недействующий
 Павло-Обнорский монастырь 

Воронежская область
 Троицкий Битюцкий мужской монастырь — недействующий

Иркутская область
 Усть-Киренский Свято-Троицкий монастырь  — Киренск, уничтожен

Кировская область
 Троицкий Александро-Невский монастырь (Киров)
 Истобенский Троицкий монастырь — недействующий

Коми
 Троице-Стефано-Ульяновский монастырь 

Костромская область
 Ипатьевский монастырь  — Кострома

Красноярский край
 Свято-Троицкий Туруханский монастырь  — Туруханск

Крым
 Свято-Троицкий женский монастырь (Симферополь) 

Ленинградская область
 Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь  — пос. Свирское
 Зеленецкий-Троицкий монастырь  — Зеленец Волховского района
 Линтульский монастырь  — Огоньки

Липецкая область
 Елецкий Троицкий монастырь  — Елец

Московская область
 Троице-Сергиева лавра  — Сергиев Посад
 Троицкий Александро-Невский монастырь  — Акатово Клинского района
 Троицкий Мариинский монастырь — Егорьевск
 Белопесоцкий монастырь  — Ступино
 Ново-Голутвин монастырь  — Коломна
 Троицкий монастырь  — Можайск, утраченный

Нижегородская область
 Дивеевский монастырь  — Дивеево
 Свято-Троицкий Белбажский монастырь  — Белбаж
 Свято-Троицкий Островоезерский монастырь  — Ворсменское озеро
 Желтоводский Макариев монастырь  — Макарьево

Новгородская область
 Клопский монастырь 

Орловская область
 Троицкий Рождества Богородицы Оптин Монастырь 

Пензенская область
 Троицкий монастырь (Пенза) 
 Троице-Сканов монастырь  — Наровчатский район Пензенской области

Приморский край
 Свято-Троицкий Николаевский монастырь  — Горные Ключи

Рязанская область
 Троицкий монастырь (Рязань) 

Смоленская область
 Троицкий монастырь (Смоленск) 
 Троицкий Болдин монастырь  — Болдино

Тамбовская область
 Козловский Свято-Троицкий монастырь  — Мичуринск

Татарстан
 Троицкий монастырь (Казань) 
 Троицкий монастырь (Свияжск)  — ликвидирован в 1764 году

Тверская область
 Троицкий Макарьев монастырь — Калязин, уничтожен
 Троицкий Иоанно-Богословский монастырь — ликвидирован
 Троицкий Небин монастырь — Торопец, закрыт
 Троицкий Кудин монастырь — Торопецкий район, уничтожен.  
 Троицкий Селижаровский монастырь  — Селижарово, ликвидирован в 1930-е.

Тульская область
 Крапивенский Троицкий монастырь — упразднён

Тюменская область
 Троицкий монастырь (Тюмень) 
 Суклёмский Свято-Троицкий монастырь  (1899—1937)

Чувашия
 Свято-Троицкий монастырь (Алатырь)  — Чувашия
 Свято-Троицкий монастырь (Чебоксары)  — Чувашия

Ярославская область
 Свято-Троицкий Данилов монастырь  — Переславль-Залесский

Греция 
 Монастырь Святой Троицы (Эгина)

Палестина 
 Монастырь Святой Троицы (Хеврон)

Сербия 
 Свято-Троицкий монастырь (Кикинда)

США 
 Троицкий монастырь (Джорданвилль)  — штат Нью-Йорк

Украина 
 Свято-Троицкий монастырь (Браилов)  — Винницкая область
 Свято-Троицкий монастырь (Немиров)  — Винницкая область
 Китаевская пустынь  — Киев
 Свято-Троицкий Ионинский монастырь  — Киев
 Свято-Троицкий Хустский мужской монастырь  — Закарпатская область
 Корецкий монастырь  — Ровненская область
 Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь  — Черкасская область
 Межирицкий Свято-Троицкий монастырь — Ровненская область

Финляндия 
 Линтульский монастырь  — Палокки

Швеция 
 Свято-Троицкий монастырь  — Бредаред

См. также 
 :Категория:Монастыри Святой Троицы
 Монастырь Святой Троицы
 Троицкий скит
 Троицкий собор
 Троицкая церковь

Литература